Pleje kan referere til følgende discipliner:

 Sygepleje – at beskæftige sig med et sygt menneske uden nødvendigvis at yde denne medicinsk behandling. Traditionelt tilskrevet sygeplejersker, men øves i dag også af andre fagggrupper i Danmark, herunder primært social- og sundhedsuddannelserne.
 Sundhedspleje – den gren af sygeplejen, der beskæftiger sig med spædbørn.
 Veterinærpleje –
 Hjemmepleje – den gren af sygepleje der beskæftiger sig med ældre medborgere i eget hjem. 
 Tandpleje –
 Retspleje –
 Yngelpleje –

Se også 
 Plejer – en nu nedlagt plejefunktion, der primært varetog plejen af patienter på psykiatriske afdelinger.
 Sygeplejer – en nu nedlagt plejefunktion, der primært varetog plejen af patienter på sygehuse. 
 Sygeplejepersonale – en betegnelse, der bredt dækker de faggrupper, der varetager sygepleje. 
 Tandplejer –
 Sygepasser (militær) – en uddannelse i Forsvaret, der indeholder grundelementer af sygepleje.